Брейд () — многозначный термин. 

 Брейд, Д. (полное имя неизвестно) — французский крикетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Брейд, Даниэль (; род. 1981) — новозеландский футболист.
 Брейд, Джеймс (1795—1860) — шотландский врач.

 Брейд-вымпел — короткий и широкий вымпел с косицами, в отличие от обычного узкого вымпела.

См. также 
 Брейди